Куровска́я — узловая железнодорожная станция Казанского направления и Большого кольца Московской железной дороги в городе Куровское городского округа Ликино-Дулёво Московской области. Входит в Московско-Горьковский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-8 Московской дирекции управления движением. По основному характеру работы является участковой, по объёму работы отнесена к 1 классу.

История 
Изначально открыта в 1899 году на Ореховском подъездном пути (Орехово-Зуево — Ильинский Погост) — участке будущего Большого кольца МЖД и находилась к западу от текущего местоположения. С открытием в 1911 году Люберцы-Арзамасской радиальной железнодорожной линии, станция была перенесена на нынешнее место. 

В 2007—2008 году проведена реконструкция станции: построен пешеходный мост на островную платформу № 2 (вместо пешеходного настила), появились турникеты. В 2014-2015 году частично реконструировано путевое развитие, в частности однопутная соединительная ветвь на юго-запад в сторону станции Нерская, находящаяся в границах станции Куровская, превратилась в двухпутный участок, что позволило параллельно следование поездов с/на южную петлю (на север кольца на Давыдово) и из/на юг кольца на Нерскую.

Ныне связана с Большим кольцом несколькими соединительными ветвями, использующимися для грузового и пассажирского движения, в т.ч. без режущих маршрутов. Развязка с кольцом включает северную и южную петли на кольце для разворота на 180 градусов (северная находится в границах станции Давыдово, южная — один из трёх путей перегона Давыдово — Куровская).

К востоку к станции примыкает моторвагонное депо Куровская (ТЧПРИГ-26 МСК), открытое в 1984 году для обслуживания Казанского направления, взамен депо Черусти.

Пассажирское движение 
Станция обслуживает электропоезда Казанского направления и Большого кольца. Для всех направлений является в том числе и конечной.
От станции отходит около 35 электропоездов на Москву, около 20 на Шатуру и Черусти, 3 на Александров, 4-5 на Воскресенск, Михнево, Детково, около 7 до Егорьевска (включая 2-3 от Москвы). До станции также ходят электропоезда «Экспресс» с Казанского вокзала.

На станции две высоких пассажирских платформы: северная боковая № 1 и островная № 2. Боковая принимает поезда по пути № 3, островная по путям № I (северный, на Москву) и № 4 (южный, от Москвы). На главном пути от Москвы № II платформы нет. Основное путевое развитие грузового парка (пути, начиная с № 5) находится южнее перечисленных путей.

См. также 
 Взрыв на станции Куровская
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 Станция на сайте С. Болашенко
 История станции

Станции Московско-Курского региона Московской железной дороги
Станции Большого кольца Московской железной дороги
Узловые железнодорожные станции
Железнодорожные станции и платформы городского округа Орехово-Зуево
Участковые станции
Станции 1 класса